Johan Richter kan syfta på:

 Johan Richter (konstnär) (1665–1745), svensk målare verksam i Italien
 Johan Richter (uppfinnare) (1901–1997), norsk-svensk uppfinnare
 Johan Richter (arkitekt) (1925–1998), dansk arkitekt

Se även 

 Johann Richter